

Geografia
 Cingia de' Botti – comune italiano della provincia di Cremona, in Lombardia

Persone
 Ada Botti Giachetti (1876–...) – soprano italiano
 Anna Maria Adorni Botti  (1805-1893) – religiosa italiana, venerata come beata dalla Chiesa cattolica
 Attilio Botti (1881-1946) – politico e antifascista italiano
 Chris Botti, propr. Christopher Stephen Botti (1962) – trombettista e compositore statunitense
 Ferruccio Botti (1935-2008) – storico italiano
 Francesco Botti (1640-1711) – pittore italiano
 Giancarlo Innocenzi Botti (1945) – politico italiano
 Giovanni Botti (1947) – ex calciatore italiano, di ruolo difensore
 Giuseppe Botti (1853-1903) – archeologo ed egittologo italiano
 Giuseppe Botti (1889-1968) – egittologo e papirologo italiano
 Guglielmo Botti (1829-1891?) – artista e restauratore italiano
 Ida Botti Scifoni (1812-1844) – pittrice italiana
 Massimo Botti (1973) – ex pallavolista e allenatore di pallavolo italiano
 Matteo Botti (1570-1621) – diplomatico italiano
 Rachele Botti Binda (1858-1933) – scrittrice italiana
 Raphael Botti, conosciuto come Botti (1981) – ex calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Rinaldo Botti (1658-1740) – pittore italiano del tardo barocco
 Ugo Botti (1903-1940) – marinaio e militare italiano
 Beata Villana de' Botti (1332-1360) – religiosa italiana

Altro
 botti – plurale di botte